Флаг муниципального образования «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Описание 
«Флаг муниципального района „Абыйский улус (район)“ представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из четырёх равновеликих, волнистых полос, соответственно голубого, белого, зелёного, синего цветов. Соотношение ширины полос к ширине флага: голубой 3/4, белый 1/32, зелёный 1/16, синий 5/32. На середине голубой полосы расположен круг белого цвета диаметр составляет 2/5 ширины флага. Наружный диаметр на котором расположен герб муниципального района „Абыйский улус (район)“, за тем идёт круглое обрамление состоящее из 16 штук треугольников высотой 1/20 ширины флага. На синей полосе расположены 3 штуки рыб. Отношение ширины флага 1:2».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле перед золотой коновязью — сэргэ, серебряный, с распростёртыми крыльями и подобранными лапами лебедь, из конца правого крыла которого вырастает обернувшаяся голова коня, а из конца левого — голова оленя. Во главе семь серебряных дугообразно расположенных якутских алмазов (фигуры в виде поставленных на угол квадратов, каждый из которых расторгнут на шесть частей: накрест и наподобие двух сходящихся по сторонам стропил)».

Символика 
Рисунок герба состоит из сочетающихся фигур сэргэ (коновязи) и лебедя, которые олицетворяют атрибуты, связанные с мотивами национального фольклора, обычаев, древних верований народа саха. Количество насечек на сэргэ — семь — обозначает количество населённых пунктов муниципального образования. Северных олень, обладающий величественностью, гордостью, упорством и силой, символизирует суровых климат Абыйского улуса, жители которого с давних времен занимались традиционной отраслью Севера — оленеводством. По верованиям народа саха, лебедь — священная птица, символизирующая красоту, чистоту, верность и невинность.

Голубой цвет символ ясного, мирного неба, надежды и свободы.

Белоснежная полоска говорит о суровой красоте северного края, экстремальных условиях жизнедеятельности людей, чистоты их нравов.

Зелёная полоса свидетельствует о коротком, ярком лете, дружбе и братстве народов населяющих наш край.

Синий цвет символизирует воды реки Индигирка — источника жизни, богатая ценными породами рыб.

Волнообразность полос означает неровность ландшафта и бурное течение реки Индигирка.

Источники 
 Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия): Символика Абыйского района

Флаги с изображением лошади
Флаги с изображением оленя
Флаги с изображением лебедя
Флаги с изображением рыбы